Университетско издателство може да се отнася за:

 Университетско издателство – издателство на Шуменския университет, създадено през 1995 г.;
 Университетско издателство – издателство на Югозападния университет, създадено през 1995 г.;
 Университетско издателство – издателство на Пловдивския университет, създадено през 1990 г.;
 Университетско издателство – издателство на Софийския университет, създадено през 1987 г.;
 Университетско издателство – издателство на Великотърновския университет, създадено през 1992 г.;
 Университетско издателство – издателство на УНСС.